Двуре́чье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Двуречье — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия 
 Двуречье — село в Облученском районе Еврейской автономной области.
 Двуречье — посёлок в Елизовском районе Камчатского края.
 Двуречье — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Двуречье — посёлок в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Двуречье — посёлок в Кагальницком районе Ростовской области.
 Двуречье — название села Дачу-Борзой Грозненского района Чечни с 1944 по 1957 год.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Двуречье — село в Нижнегорском районе.

Украина 
 Двуречье — бывший посёлок городского типа в Донецкой области, вошедший в состав города Соледар.
 Двуречье — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.

См. также 
 Междуречье
 Рыбхоз Двуречье